TITUS steht für:

 Thesaurus Indogermanischer Text- und Sprachmaterialien, ein internationales wissenschaftliches Projekt zur koordinierten Erfassung von relevanten Originaltexten altüberlieferter indogermanischer Sprachen.
 Tubular Furnace with Integrated Thermal Analysis under Space Conditions, ein Mehrzonenschmelzofen der auf der MIR-Mission '97 im Einsatz war.

Abkürzung